Alvarez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fernando Alvarez
 José Alvarez del Villar
 Nerea Alvarez